Wilhelm Kunz ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kunz (Pfarrer) (1873/1874–1932), deutscher Pfarrer und Heimatforscher 
 Wilhelm Kunz (Apotheker) (1920–??), deutscher Apotheker, Mitentwickler von Thalidomid 
 Wilhelm Eduard Kunz (1880–1945), deutscher Architekt und Baubeamter 

Siehe auch:
 Wilhelm Kunze (1894–1960), deutscher Generalmajor